Le sigle MSG peut renvoyer à :

 Météosat seconde génération, une famille de satellites météorologiques européens ;
 Madison Square Garden, une salle omnisports new-yorkaise ;
 Michael Schenker Group/McAuley Schenker Group, un groupe de heavy metal :
 MSG, le deuxième album studio de ce groupe ;
 Maîtrise de Sciences de Gestion, une filière universitaire sélective accessible à partir de la  de licence ;
 MSG, une chaîne de télévision sportive américaine de la région métropolitaine de New York ;
 Le Groupe mélanésien Fer de lance (Melanesian Spearhead Group en anglais), accord de coopération d'États mélanésiens ;
 MSG en anglais est l’abréviation de «  » c'est-à-dire du glutamate monosodique ;
 Missouri State Guard, une faction alliée des confédérés pendant la Guerre de Sécession.

L'abréviation msg peut renvoyer à :

 Message.